Die Premijer Liga 2019/20, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BH Telekom Premijer Liga genannt wird, war die 20. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 20. Juli 2019. Wegen der anhaltende COVID-19-Pandemie in Bosnien und Herzegowina wurde die Saison am 1. Juni 2020 nach 22 Spieltagen für beendet erklärt. Die letzten Spiele fanden am 8. März 2020 statt.

Meister wurde Titelverteidiger FK Sarajevo.

Modus 
Die zwölf Teams spielten wegen der Pandemie jeweils zweimal statt dreimal gegeneinander. Dadurch absolviert jede Mannschaft 22 Spiele. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com
 Statistiken fctables.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20